Bergant ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Bergant (1934–1999), slowenischer Organist und Pianist
 Klemen Bergant (* 1966), slowenischer Skirennläufer